Eggimann ist ein Familienname, der v. a. im schweizerischen Emmental verbreitet ist. Die etymologische Herkunft des Namens lässt sich aus der Ableitung eines Flurnamens (geogr. Egg / Egge) erklären. Der Name ist verwandt mit dem Namen Eggemann aus dem süddeutschen (alemannischen) Sprachraum.

Namensträger 
 Charles Eggimann (1863–1948), Schweizer Verleger und Kunstsammler
 Christophe Eggimann (* 1976), französischer Strandfussballspieler 
 Ernst Eggimann (1936–2015), Schweizer Schriftsteller
 Fritz Eggimann (1936–2019), Schweizer Hochschullehrer und Manager
 Hans Eggimann (1872–1929), Schweizer Maler und Illustrator
 Ingrid Eggimann-Jonsson (* 1936), Schweizer Textilkünstlerin
 Mario Eggimann (* 1981), Schweizer Fussballspieler 
 Olivier Eggimann (1919–2002), Schweizer Fussballspieler
 Romy Eggimann (* 1995), Schweizer Eishockeyspielerin
 Ruth Eggimann, Schweizer Schriftstellerin

Siehe auch 
 Eggemann
 Eggmann

Einzelnachweise 

Familienname
Kultur (Kanton Bern)
Deutscher Personenname